Krieghofer ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Krieghofer (* 1953), österreichischer Zitatforscher
 Helmut Krieghofer (* 1951), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter in Tirol